Marianne Weber (socioloog); een Duits sociologe en feministe
Marianne Weber (zangeres); een Nederlandse zangeres